Пліозавроїди (Pliosauroidea) — підряд вимерлих морських мезозойських плазунів ряду Плезіозаври (Plesiosauria). Від інших плезіозаврів відрізнялися короткою шиєю.
Скам'янілі рештки знайдені у Австралії, Європі, Північній Америці і Південній Америці.

Опис 
Голова велика, шия коротка (у деяких видів не більше 11 хребців). Будова черепа примітивніша, ніж у плезіозаврів. Зуби зазвичай великі, нерівні, відомі зуби до 45 см завдовжки. Розміри великі, іноді не менш 15 метрів в довжину, з довжиною черепа - до 3 метрів (найбільші завроптерігії). Живилися переважно великою рибою і головоногими, деякі - мисливці на інших морських рептилій.

Класифікація

Таксономія 
Класифікація станом на 2001 рік:

 Підряд Pliosauroidea
 ? Megalneusaurus
 ? Pachycostasaurus
 ? Sinopliosaurus
 Родина Ромалеозаврові (Rhomaleosauridae)
 Archaeonectrus
 Borealonectes
 ? Bishanopliosaurus
 Eurycleidus
 ? Hexatarsostinus
 Macroplata
 Maresaurus
 Rhomaleosaurus
 Meyerasaurus
 Sthenarosaurus
 ? Yuzhoupliosaurus
 Родина Пліозаврові (Pliosauridae)
 Attenborosaurus
 Gallardosaurus
 Hauffiosaurus
 Marmornectes
 Liopleurodon
 Peloneustes
 Pliosaurus
 ? Polyptychodon
 Simolestes
 Thalassiodracon
 Підродина Brachaucheninae
 Brachauchenius
 Kronosaurus

Філогенія 
Філогенетична кладограма створена на основі праці Hilary F. Ketchum and Roger B. J. Benson, 2011 року:

Примітки

Посилання 
 http://www.science.marshall.edu/okeefef/PDFS/OK2001AZF.pdf  (анализ родственных связей)
 http://www.oceansofkansas.com/pliosaur.html 
 https://web.archive.org/web/20070616134342/http://www.fmnh.helsinki.fi/users/haaramo/Metazoa/Deuterostoma/Chordata/Reptilia/Sauropterygia/Pliosauroidea.htm
 https://web.archive.org/web/20080918220040/http://www.dinosauria.com/dml/names/ples.html#P
 https://web.archive.org/web/20080218031424/http://www.palaeos.com/Vertebrates/Units/220Lepidosauromorpha/220.570.html

Плезіозаври
Підряди плазунів